1986 Голяма награда на Испания е 16-о за Голямата награда на Испания и втори кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 12 юни 1986 година на пистата Херес в Херес де ла Фронтера, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания